Belgisch voetbalelftal onder 19 (mannen) 
Belgisch voetbalelftal onder 19 (vrouwen)